Felvidéki járás, ma nagyjából az Ilosvai járás területén feküdt vármegye Bereg vármegyében
Felvidéki járás egykori járás Brassó vármegyében